Halster (paard), hulpmiddel voor paarden
Halster (maat), een oude inhoudsmaat